Misión:Responsible (Misión:Responsable para Hispanoamérica), es el capítulo 2a de la temporada 6 de la serie Los padrinos mágicos, creada por Butch Hartman.Respecto del resto de la serie, este es el episodio número 86a(contando partes de películas y partes de crossovers).

Reseña 
Cosmo y Wanda están cansados de cuidar a Poof así que timmy se ofrece voluntariamente a cuidarlo para darles la oportunidad de salir de noche. Al minuto que ellos se van en un Poof, Timmy pierde a Poof: primero en una gran construcción en el patio de dinkelberg, después en un almacén donde hacen sombreros de Doug Dimmadome y luego en la nueva nave poderosísima de Dark Laser - la esfera de la muerte. La cual está equipada para destruir la tierra. Timmy deberá frustrar el plan de Dark Laser, rescatar a Poof y volver a casa antes de que Cosmo y Wanda lleguen.

Trivia 
 Este episodio marca la reaparición del personaje Dark Laser, aparecido anteriormente en los episodios Copias con vida (de la cuarta temporada) y Escape de la isla de los deseos desechos (de la quinta temporada), que Timmy copió de la historia La guerra de las estrellas, obvia parodia a Star Wars.El personaje también es la parodia del personaje de dicha saga Darth Vader.
 El título de ese episodio parodia a la película Mision Imposible.

Episodios de Los padrinos mágicos